Alexander Hall (piłkarz)
 Alexander Hall (narciarz)
 Alexander Hall (reżyser)